Europsko prvenstvo u košarci 2017. ili FIBA Eurobasket 2017. je 40. izdanje ovog natjecanja koje organizira FIBA Europa. Zemlje domaćini su Finska, Izrael, Rumunjska i Turska. Ovo je drugi put da četiri države organiziraju jedno Europsko prvenstvo u košarci. Do 2017. godine Europska prvenstva organizirana su svake dvije godine no ubuduće bit će organizirana svake četiri godine, tako da će sljedeće Europsko prvenstvo biti održano 2021.

Gradovi domaćini

Kvalifikacije

Turnir

Sudionici po skupinama

Skupina A 

31. kolovoza 2017.

2. rujna 2017.

3. rujna 2017.

5. rujna 2017.

6. rujna 2017.

Skupina B 

31. kolovoza 2017.

2. rujna 2017.

3. rujna 2017.

5. rujna 2017.

6. rujna 2017.

Skupina C 

1. rujna 2017.

2. rujna 2017.

4. rujna 2017.

5. rujna 2017.

7. rujna 2017.

Skupina D 

1. rujna 2017.

2. rujna 2017.

4. rujna 2017.

5. rujna 2017.

7. rujna 2017.

Izbacivanje

Konačni plasman

Izvori

Vanjske poveznice 
  FIBA EuroBasket 2017 – Službene stranice

2017
Međunarodna športska natjecanja u Finskoj
Košarka u Izraelu
Međunarodna košarkaška natjecanja u Rumunjskoj
Međunarodna košarkaška natjecanja u Turskoj
Međunarodna športska natjecanja u Izraelu